Daniel Wyler (1959–), personnalité politique suisse ; 
 Gretchen Wyler (1932 – 2007), actrice américaine de théâtre et de séries télévisées ;
 Mason Wyler (1984–), acteur américain spécialisé dans la pornographie gay ;
 Maud Wyler (1982–), actrice française de théâtre et de cinéma ;
 Richard Stapley (ou Richard Wyler) (1923-2010), acteur anglais ;
 Robert Wyler (1900 – 1971), producteur américain de cinéma, frère ainé de William Wyler ;
 William Wyler (1902 – 1981), cinéaste américain, réalisateur et producteur ;
Patronyme anglais